Меню́ша — деревня в составе Медведского сельского поселения Шимского района Новгородской области России.

География 
Деревня расположена на берегу реки Струпенка. Деревня располагалась на проходившем здесь до середины XX века крупном тракте, по которому проходил путь из Петербурга и Новгорода в Псков и далее в Европу.

Название 
Под своим названием село упоминалось в 1492 году. Однако, существуют версии, что село получило название в честь событий, происходивших позже. По одной из версий, такое название ей дали военные поселенцы, сбежавшие из села Медведь в эти места, «разменявшие» свою судьбу. По другой версии, название пошло от большого количества бывших в деревне постоялых дворов, на которых меняли лошадей.

История 
Первое упоминание деревни относится к 1492 году, когда в писцовых книгах её относили к Сумерскому погосту.

Во время русско-шведской войны деревня была разорена.

До 1764 года в деревнe находился Менюшский Свято-Троицкий монастырь, приписанный к Духову-Новгородскому монастырю. Позже он был упразднён, а церковь переведена в разряд приходских.

В 1818 году жители деревни были переведены из разряда экономических крестьян в разряд военных поселян 1-го Карабинерного полка.

В 1841 году в деревни был освящён большой каменный Свято-Троицкий собор.

В 1857 году жители деревни из разряда пахотных солдат переведены в удельных крестьян.

В 1867 году относилось к Новгородскому уезду Новгородской губернии.

В 1927 году Менюша стала центром администрации Горноверетьевского сельсовета Медведского района Ленинградской области, в который помимо её также вошли деревни Старое Веретье, Горное Веретье, Шарок, Маковище, Новый Борок.

В 1937 году церковь в деревне была закрыта. В храме разместили каменные жернова и мололи зерно, там же его и хранили, кроме того в соборе хранили мешки с минеральным удобрением, а колодец был забросан камнями и землёй.

В 1937—1938 годах в деревне было арестовано и осуждено несколько десятков взрослых мужчин, и большинство из них погибло в лагерях.

10 августа 1941 года деревня была взята немцами. В ноябре 1943 года почти все, кто оставался в Менюше, были вывезены на принудительные работы в Латвию, а затем — в Германию. 26 января 1944 года деревня была освобождена частями 382 Новгородской стрелковой дивизии. Во время войны деревня была практически полностью разрушена. Из 550 бывших здесь домов уцелело лишь 10. К началу 1948 года в деревне было построено 118 новых домов.

В 1991 году в полуразрушенной церкви возобновились богослужения.

В 2006 году Горноверетьевский сельсовет был упразднён, Менюша вошла в состав Медведского сельского поселения.

Менюшские отроки 

С деревней связана одна из самых известных православных легенд Новгородчины. Согласно ей, в 1570 году в крестьянской семье Исидора и Варвары из деревни Верхний Прихон без присмотра занятых в поле родителей остались два мальчика — пятилетний Иоанн (Иван) и трёхлетний Иаков (Яков). Во время детских игр на окраине деревни Иван случайно убил Якова и, прибежав домой, от страха спрятался в печь. Вернувшиеся с полевых работ родители затопили печь, в которой спрятался их старший сын. Иван так и не подал голоса. Родители обнаружили его тело уже после того, как печь была протоплена.

Мальчиков похоронили вместе на Медведском погосте. Но через некоторое время, 7 июля, заблудившиеся в этих местах охотники вышли на Каменское (Каменное) озеро и увидели два плавающих по озеру детских гробика. Догадавшись, что в них тела двух погибших мальчиков, охотники выловили гробики и похоронили их. А после этого обратились к младенцам с молитвой помочь им выбраться из леса. И вышли к Менюше.

Ещё спустя какое-то время шедший через эти места из Пскова монах обрёл здесь исцеление и во время сна получил откровение: «Дальше не ходи, останься здесь, найди могилку отроков, похорони их в деревне Менюша и поставь часовню». Монах выполнил наказ, нашёл могилу отроков и перезахоронил их в Менюше, поставив на этом месте часовню.
С тех пор озеро в окрестностях Менюши считается святым.

Социальные и культурные объекты 
В деревне есть дом культуры, краеведческий музей, детский дом.

Достопримечательности 
 Свято-Троицкий собор. Согласно легенде, во время охвативших округу крестьянских волнений из-за эпидемии холеры по тракту через деревню проезжал император Николай I. В Менюше бунтов не было. Оценив законопослушность деревенских крестьян, император спросил у местных жителей их пожелания. Крестьяне попросили у императора новый храм, который и был построен к 1841 году.

Известные уроженцы и жители 
 Николай Васильевич Павлов (1918—86) — советский прозаик, инженер, конструктор.

Примечания 

Населённые пункты Шимского района